Le mot scolopax est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin masculin signifiant « bécasse ».

En biologie :
 Scolopax (les bécasses) est un genre d'oiseaux limicoles, de la famille des Scolopacidae ;
 en taxonomie, le mot scolopax est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales et végétales dont l'aspect rappelle une bécasse pour une raison ou pour une autre, notamment l'escargot de mer Murex scolopax, l'orchidée Ophrys scolopax et le serpent Lycognathus scolopax.

Notes et références 

Épithète spécifique